Донмыанг (, , (Old) Bangkok International Airport) — международный аэропорт Бангкока, первый по объёму внутренних перевозок аэропорт Таиланда. Начал эксплуатироваться с 27 марта 1914 года, открыт на основе базы ВВС Таиланда. До открытия аэропорта Суварнабхум, которое состоялось осенью 2006 года, на протяжении почти века являлся главным аэропортом Таиланда, в 2006 году являлся вторым по загруженности аэропортом Азии и 18-м в мире. В период с сентября 2006 года по март 2007 года использовался для чартерных и военных рейсов, 24 марта 2007 года был вновь открыт для осуществления внутренних коммерческих полётов.

По состоянию на декабрь 2018 г. в международном терминале представлены компании Air Asia, Nok Air, Lion Air и другие .

См. также 
 Суварнабхуми

Ссылки 
 Официальный сайт 

Аэропорты Таиланда